São Paulo – największe miasto Brazylii, Ameryki Południowej, a także półkuli południowej
 São Paulo (stan) – jeden z 26 stanów Brazylii
 São Paulo FC – brazylijski klub sportowy
 Forum São Paulo – konferencja lewicowych partii Ameryki Łacińskiej